Naxburg bezeichnet

 einen 554 Meter hohen Berg im Vogelsberg, Hessen, siehe Naxburg (Berg)
 eine abgegangene Burg im Vogelsberg, Hessen, siehe Naxburg (Burg)